Wiktor Onopko (ur. 1969) – piłkarz rosyjski
 Serhij Onopko (ur. 1973) – piłkarz ukraiński